Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2007/2008 — 107-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 22 сентября 2007 и закончился 26 апреля 2008 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008
2000-е годы в Северной Ирландии